Rumphella anthipathes är en korallart som först beskrevs av Carl von Linné 1758.  Rumphella anthipathes ingår i släktet Rumphella och familjen Gorgoniidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Koralldjur
anthipathes